Капелья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 60,7 км². Население — 366 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 WEB Oficial
 WEB semioficial

Муниципалитеты Уэски